Sint-Chrysoliuskerk (Komen, België)
Sint-Chrysoliuskerk (Komen, Frankrijk)
Sint-Chrysoliuskerk (Verlinghem)